To je seznam držav in odvisnih ozemelj, razvrščenih glede na gostoto prebivalstva, merjeno s številom prebivalcev na kvadratni kilometer. Seznam je mogoče razvrstiti glede na skupno površino in po prebivalstvu. Seznam vključuje suverene države in samoupravna odvisna ozemlja, ki temeljijo na standardu ISO 3166-1. Na seznamu so tudi nepriznane, de facto neodvisne države. Številke v spodnji tabeli temeljijo na površinah, vključno z notranjimi vodnimi telesi, kot so zalivi, jezera in reke. Seznam ne vključuje entitet, ki niso v ISO 3166-1, razen za države z omejeno potrjenostjo. Tako odvisne države, ki niso vključene v ISO 3166-1, in druge entitete, ki niso v ISO 3166-1, kot je Evropska unija, niso vključene. Številke, uporabljene v tem članku, v glavnem temeljijo na zadnjih popisih in uradnih ocenah ali napovedih. Kjer te niso na voljo, se uporabljajo podatki Oddelka za prebivalstvo Združenih narodov za gospodarske in socialne zadeve.

Glavna tabela 
Viri za območja in populacije so iz Združenih narodov, razen če ni drugače navedeno.

Opomba: Podatki niso na voljo za Akrotiri in Dhekelijo, Donecko ljudsko republiko, Lugansko ljudsko republiko in Severni Ciper.

Opombe

Sklici 

Družbena geografija
Prebivalstvo
Seznami držav